Freecell bezeichnet:

 eine Patience-Variante
 ein Computer-Kartenspiel, siehe FreeCell (Windows)